Un brûlot est un navire chargé d'explosifs.
 Un brûlot est un pamphlet virulent.
 Dans les Charentes, un brûlot est un café flambé au cognac.
 En Gascogne, le brûlot est une boisson préparée à la fin de la période de distillation.
 Au Canada, un brûlot est un insecte (Ceratopogonidae).